Пря́жинский райо́н или Пря́жинский национа́льный райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Карелия Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Пряжа.

Пряжинский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Относится к национальным районам.

География 
Общая площадь района — 6395 км². Расположен в центре южной части Республики Карелии. По восточной границе района проходит Олонецкая возвышенность. По территории района проходит водораздел бассейна рек, впадающих в Онежское и Ладожское озёра. Водная поверхность района составляет около 600 км² (9,4 %). Рельеф местности — лесистая равнина с большим количеством моренных холмов, болот, озёр и рек.

Район граничит с:
 Кондопожским районом Карелии
 Суоярвским районом Карелии
 Питкярантским районом Карелии
 Олонецким национальным районом Карелии
 Прионежским районом Карелии
 Подпорожским районом Ленинградской области

Климат 
Климат мягкий, умеренно континентальный. Средняя температура января −10.7 °C, июля +16.3 °C.

История 
Образован, в соответствии с декретом ВЦИК, 28 февраля 1930 года в результате объединения Святозерского и Сямозерского районов Автономной Карельской ССР.

В годы Советско-финской войны (1941—1944) территория района была оккупирована, здесь находились концентрационный лагерь и центральная тюрьма финской оккупационной администрации. Территория района была освобождена советскими войсками летом 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской операции.

В 1956 году в состав Пряжинского района вошла территория ликвидированного Ведлозерского района (за исключением Тигвозерского сельсовета). В 1963 году Пряжинский район был ликвидирован, его территория вошла в состав Прионежского сельского административного района. В 1966 году Пряжинский район был восстановлен. 7 октября 2008 года на сессии Совета Пряжинского муниципального района утверждено новое официальное наименование района — «Пряжинский национальный муниципальный район».

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 13,64 тыс. чел.
 2035 — 12,5 тыс. чел.

Урбанизация
В городских условиях (пгт Пряжа) проживают  % населения района.

Национальный состав
По данным переписи 2002 года:
 37 % — карелы
 46 % — русские
 6 % — финны
 5 % — белорусы
 6 % — представители других национальностей

Административное деление 

В Пряжинский муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселения.

Населённые пункты 
В Пряжинском районе 82 населённых пункта.

Экономика 
Природные ресурсы — древесина, облицовочный и строительный камень, мрамор, гранит, глина, торф.

Основная специализация района — мясо-молочное животноводство, пушное звероводство, производство стройматериалов, форелеводческие комплексы, заготовка древесины. Степень освоения территории — выше средней по Республике Карелия.

Транспорт 
Общая протяжённость транспортных путей составляет около 650 км. Через район проходит федеральная трасса «Кола» и автомобильные дороги республиканского значения: Петрозаводск—Суоярви, Пряжа—Вяртсиля.

Район связан регулярными автобусными маршрутами с Петрозаводском, Санкт-Петербургом, Олонцом, Сортавалой. Пригородные рейсы из Пряжи до Киндасово, Крошнозера, Святозера. Ряд населённых пунктов района — Сяпся, Эссойла, Ведлозеро, Колатсельга имеют прямое сообщение с Петрозаводском.

В северной части района проходит железнодорожная линия Октябрьской железной дороги Петрозаводск-Суоярви. Крупные станции — Чална-Онежская, Падозеро, Виллагора, Кутижма, Эссойла.

Достопримечательности 
На территории района сохранилось более 360 памятников историко-культурного наследия.

Побратимские связи 
Побратимы Пряжинского района: Петроградский район Санкт-Петербурга, губерния Вестерботтен (Швеция), коммуны Юанкоски и Варпайсярви (Финляндия).

Районная газета 
Районная газета «Наша жизнь» («Мейян элайгу») на русском и карельском языках издаётся с 6 апреля 1931 года (в 1931—1941 годах газета выходила под названием «Красная Пряжа», в 1944—1991 годах газета выходила под названием «Ленинское знамя»).

Почётные жители района 
Звания «Почётный житель Пряжинского муниципального района» удостоены:

Известные жители 
В районе работали Герои Социалистического Труда — Амосова Т. А., Гаврилов П. С., Евсеева Л. И., Засекова А. П., Саблин С. В., Струмилин С. Г., Шалгунов Н. И.
 Волков, Александр Лукич (1928—2020) — карельский писатель, переводчик и поэт, лесоруб.

См. также 
 Пряжинское общество
 Колатсельгские штольни
 Водопадный каньон Дюгакоски
 По земле Сампо

Примечания

Литература 
 Верхоглядов В. Н. Пряжа. — Петрозаводск, 1977
 Сеппянен Н. Г. На земле Пряжинской. — Петрозаводск: Карелия, 1980. — 77 с.: ил.
 Республика Карелия: Информ. справ. пособие / Ред. Е. Г. Немкович, А. С. Кармазин. — Петрозаводск, 1999
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — 464 с.: ил., карт. — С. 444—445 ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Официальный сайт Пряжинского национального муниципального района
  на сайте администрации Главы Республики Карелия
 
 Юбилей Пряжинскому району. Главное достояние.
 Церкви и монастыри Пряжинского района

 
Национальные районы и сельсоветы Карелии